La Estación Central Obelisco o llamada Central Roca será una futura estación del Red de Expersos Regionales (RER) de la Ciudad de Buenos Aires.

Estaciones de ferrocarril de la ciudad de Buenos Aires
San Nicolás (Buenos Aires)
Red de Expresos Regionales
Edificios y estructuras en proyecto en Argentina